Інститут Східної Європи:
 Інститут Східної Європи (Львів) існує при університеті «Львівський Ставропігіон»
 Інститут Східної Європи (Регенсбург) — колишній інститут, пізніше увійшов у склад Інституту Східної та Південної Європи (Регенсбург)
 Інститут Східної Європи (Рим)